Глук (, ) — місто у Чехії, розташоване в окрузі Угерске Градіште Злінського краю. 

Населення — 4442 чоловіки (2006).

Історія 
Вперше згадується в 1294. Назва походить від  через шум поточної води. Ця область була населена вже в 2000—2500 роках до н. е., що підтверджують археологічні знахідки. У 1663, 1709, 1838 і 1857 в місті були великі пожежі. 

Статус міста присвоєний у 1970.

Пам'ятки 

 Глукська фортеця
 Костел Святого Лаврентія

Населення

Примітки

Література 

 Galuška, Luděk. Hluk v dobách starých Slovanů  // HLUK — dějiny města
 Mitáček, Jiří. Historie Hlucka v 10. až 17. století.  Od časů Velké Moravy po léta hrůz třicetileté  války // HLUK — dějiny města
 Plaček, Miroslav. Tvrz v Hluku  // HLUK — dějiny města
 Rašticová, Blanka. Sakrální architektura  // HLUK —dějiny města
 Vaškových, Miroslav. Pravěké osídlení Hluku  // HLUK — dějiny města
Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Засновані 1294
Угерске Градіште (округ)